Ба́уманн () — німецьке прізвище, та похідні від нього назви.

Прізвище 

 Алісса Бауманн (;  1998) — американська гімнастка.
 Аренд Бауманн (; 1903—1985) — німецький офіцер-підводник, фрегаттен-капітан крігсмаріне.
 Гайнц Бауманн (; 1922—2021) — німецький офіцер-підводник, оберлейтенант-цур-зее резерву крігсмаріне.
 Дітер Бауманн (;  1965) — німецький легкоатлет, олімпійський чемпіон (1992).
 Ноам Бауманн (;  1996) — швейцарський футболіст, воротар.
 Олівер Бауманн (;  1990) — німецький футболіст, воротар.
 Ромед Бауманн (;  1986) — австрійський гірськолижник.
 Франк Бауманн (;  1975) — колишній німецький футболіст.

Інше 
 3683 Бауманн (3683 Baumann) — астероїд

Див. також 
 Бауман